Михаил Безбородов:
 Безбородов, Михаил Алексеевич (1898—1983) — лауреат Сталинской премии.
 Безбородов, Михаил Ильич (1907—1935) — советский поэт, писатель и драматург.
 Безбородов, Михаил Никифорович (1925—1993) — полный кавалер ордена Славы.